Break hace referencia a varios artículos:

Vehículos
 Break (carruaje), con dos plazas delanteras y al menos seis plazas traseras.

TV
Break (canal de televisión), canal operado por AMC Networks

Música y baile
 Break (música), concepto musical que indica un movimiento de percusión distinto del que se estaba ejecutando.
 Break dance, danza contemporánea que forma parte de la cultura del Hip Hop.